Diese Aufstellung listet alle offiziell ausgewiesenen Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz (wie z. B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks etc.) im Schweizer Kanton Freiburg auf (Stand 11. November 2014). Die Aufstellung folgt der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA).

Erklärung zur Schlüsselnummer 
Die Schlüsselnummer ist Teil der nationalen ID des Objekts. Das Präfix im Objekt-Schlüssel verrät, um welches Projekt bzw. Gebietstypen es geht. Das Präfix wird im internationalen Austausch verwendet:
 CH01 ist das internationale Präfix für den Schweizerischen Nationalpark
 CH02 ist das internationale Präfix für die Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung in der Schweiz
 CH03 ist das internationale Präfix für die Auengebiete von nationaler Bedeutung in der Schweiz
 CH04 ist das internationale Präfix für die Flachmoore von nationaler Bedeutung in der Schweiz
 CH05 ist das internationale Präfix für die Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung in der Schweiz
 CH06 ist das internationale Präfix für die Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung in der Schweiz
 CH09 ist das internationale Präfix für die Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung in der Schweiz
 CH10 ist das internationale Präfix für die eidgenössischen Jagdbanngebiete

Einzelnachweise 

Freiburg
!Schutzgebiete